Саллес () — бразильская фамилия.

 Саллес, Вальтер (родился в 1956) — бразильский кинорежиссёр.
 Саллес, Рубенс (1891—1934) — бразильский футболист. Первый капитан и первый тренер сборной Бразилии по футболу.